Escuela romana puede referirse a:
 Escuela romana de música (siglos XVI-XVII).
 Escuela romana de pintura (en la Edad Media).
 Escuela florentino-romana (de las tres artes, en el Renacimiento).
 Escuela de Via Cavour (de pintura, en la Roma del siglo XX, 1928-1945).
 Escuela romana de teología, surgida en la Universidad Pontificia en la primera mitad del siglo XX.
 Escuela romana de historia de las religiones, caracterizada por su método analítico y aconfesional.
 Las escuelas de la ciudad de Roma.
 La educación en la Antigua Roma.

No debe confundirse con los collegia romanos.

Notas